Lagerström kan syfta på:

 Lagerström (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Lagerström (adelsätt) – utslocknad i Sverige
 Lagerström (släkter) – flera svenska släkter
 Bröderna Lagerström – boktryckeri i Stockholm 1903–1961
 Lagerströmiasläktet – släkte av fackelblomsväxter, uppkallat efter Magnus Lagerström